Das Benson & Hedges Masters 1987 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1986/87, das vom 25. Januar bis 1. Februar 1987 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die 13. Austragung des Masters.

Der Nordire Dennis Taylor besiegte im Halbfinale Titelverteidiger Cliff Thorburn und gewann schließlich das Turnier durch einen 9:8-Finalsieg gegen seinen Landsmann Alex Higgins.
Es war Taylors erster Turniersieg beim Masters.

Finalrunde 
Quelle: SnookerDatabase, SnookerScene

Einzelnachweise 

1987
Snookerveranstaltung 1987
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent